Valenzuela är ett släkte av insekter som beskrevs av Luisa Eugenia Navas 1924. Valenzuela ingår i familjen fransvingestövsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fransvingestövsländor